Grant James ist der Name folgender Personen:

 Grant James (Ruderer) (* 1987), US-amerikanischer Ruderer und Olympiamedaillengewinner 
 Grant James (Schauspieler) (* 1935), US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher